The Greatest Hits World Tour — седьмой концертный тур итальянской певицы и автора песен Лауры Паузини в поддержку её сборника лучших хитов 20 – The Greatest Hits (2013). Тур начался 5 декабря 2013 года в Пезаро, Италия и закончился в 2015 году. В испаноязычных странах тур был переименован в Gira Mundial Los Mas Grandes Exitos.

В феврале 2014 года Паузини подтвердила на своём официальном сайте, что тур будет длительным и что концертов будет больше, чем изначально планировалось. В новый список концертов вошли выступления в России и Австралии — странах, где певица выступила впервые.

Сет-лист 

Летний тур

Даты концертов 

Фестивали и другие музыкальные мероприятия
Viña del Mar International Song Festival
Valladolid Latino
Moon and Stars
Feria del Hogar: El Gran EStelar
Monte-Carlo Sporting Summer Festival
Starlite Festival

Кассовые сборы

Примечания 

Концертные туры 2013 года
Концертные туры 2014 года
Концертные туры 2015 года
Концертные туры Лауры Паузини